Wielobój indywidualny kobiet w gimnastyce artystycznej był jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 r. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre.

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00)

Wyniki

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020